Любомирська сільська рада — Вінницька область, Чечельницький район
 Любомирська сільська рада — Кіровоградська область, Добровеличківський район
 Любомирська сільська рада — Одеська область, Подільський район